Абдулово — название населённых пунктов в России:

 Абдулово — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Абдулово — село в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Абдулово — прежнее название деревни Староабсалямово.

См. также 
 Абдуллово — село в Чердаклинском районе Ульяновской области.
  — фамилия.